Tinussaraaq bezeichnet:
 Tinussaraaq (Bucht, Aasiaat), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Tinussaraaq (Bucht, Qasigiannguit), Bucht im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Tinussaraaq (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Tinussaraaq (Insel, Qasigiannguit), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Tinussaraaq (Sund, Aasiaat), Sund im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Tinussaraaq (Sund, Aalatsiviup Saqqaa), Sund im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Tinussaraaq (Sund, bei Iginniarfik), Sund im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland